Het tennistoernooi US Open werd in 1981 bij de vrouwen voor de 95e keer gehouden. De als derde geplaatste Amerikaanse Tracy Austin won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de Amerikaanse Martina Navrátilová met 1-6, 7-6 en 7-6 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Chris Evert-Lloyd (halve finale)
  Andrea Jaeger (tweede ronde)
  Tracy Austin (winnares)
  Martina Navrátilová (finale)
  Hana Mandlíková (kwartfinale)
  Sylvia Hanika (kwartfinale)
  Wendy Turnbull (derde ronde)
  Pam Shriver (vierde ronde)

  Virginia Ruzici (derde ronde)
  Mima Jaušovec (tweede ronde)
  Barbara Potter (halve finale)
  Bettina Bunge (vierde ronde)
  Regina Maršíková (eerste ronde)
  Kathy Jordan (vierde ronde)
  Sue Barker (tweede ronde)
  Dianne Fromholtz (eerste ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1981